Екатеринославское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Екатеринославское сельское поселение — входит в Октябрьский район Амурской области
 Екатеринославское сельское поселение — входит в Шербакульский район Омской области